Сарыбалык — название населённых пунктов в России:

Села 
 Сарыбалык — деревня в Доволенском районе Новосибирской области.
 Сарыбалык — село в Здвинском районе Новосибирской области.
 Сарыбалык — деревня в Чановском районе Новосибирской области.

Озера 
 Сарыбалык — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Сарыбалык — озеро в Узынкольском районе Костанайской области Казахстана.